Autostrada A12 – autostrada w Austrii
 Autostrada A12 – autostrada w Belgii
 Autostrada A12 – autostrada w Chorwacji
 Autostrada A12 – autostrada we Francji
 Autostrada A12 – autostrada w Holandii
 Autostrada A12 – autostrada w Niemczech
 Autostrada A12 – autostrada w Polsce
 Autostrada A12 – autostrada w Portugalii
 Autostrada A12 – autostrada we Włoszech